

Sciences et techniques 
 On appelle Pape plusieurs espèces (de plusieurs genres) de passereaux.
 Le Vautour pape (Sarcoramphus papa) est une espèce de grands vautours d'Amérique centrale et du Sud, de la famille des Cathartidae.

Culture et société

Christianisme 
On appelle pape un certain nombre d'évêques d'Églises chrétiennes :
 l'Église catholique romaine, dont le pape est l'évêque de Rome, chef spirituel des catholiques dits romains et chef temporel de l'État du Vatican. 
 l'Église copte
 certaines Églises orthodoxes, dont le patriarche porte entre autres le titre de pape

Monuments

Viticulture 
 Châteauneuf-du-pape est une appellation locale ou cru des Côtes du Rhône méridionales dont le terroir s'étend dans le Vaucluse sur les communes de Châteauneuf-du-Pape, Orange, Courthézon, Bédarrides et Sorgues.

Anthroponyme

Prénom 

 Pape Diakhaté est un footballeur sénégalais né le  à Dakar (Sénégal).
 Pape Diop (1954-) est un homme politique sénégalais, député-maire de Dakar et ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal.
 
 Pape Gnepo (1974-), acteur, marionnettiste, danseur et chanteur ivoirien.
 Pape Malick Diop est un footballeur sénégalais né le  à Cherif Lô (Sénégal).
 Pape Sané né le  à Dakar, est un footballeur international sénégalais
 Pape Souaré né le  à Mbao, est un footballeur international sénégalais
 Pape Sy né le  à Loudéac, est un joueur français de basket-ball.

Patronyme

  ;
 Alexander von Pape (1813-1895), général prussien ;
 Édouard Pape (1870-1949), joueur d'échecs et problémiste français ;
 Friedrich Georg Pape (1763-1816), un révolutionnaire, membre du club des Jacobins à Mayence en 1792 ;
 Gérard Pape (1955-), un musicien contemporain américain ;
 Jean-Henri Pape (1789-1875), facteur de piano français ;
 Louis Pape (1933-2014), historien de la Bretagne ;
 Louise Pape (1869-1951), joueuse d'échecs française ;
 Marie Pape-Carpantier (1815-1878), une pédagogue et militante française liée aux mouvements fouriéristes ;
 Pascal Papé (1980-), un joueur français de rugby à XV.

Toponyme

Canada 
 Pape, une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto ;

France 
 Châteauneuf-du-Pape, une commune située dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Crépieux-la-Pape, une commune située dans le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Rillieux-la-Pape, une commune située dans le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Laurent-du-Pape, une commune située dans le département de l'Ardèche et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 la rue Marie-Pape-Carpantier, une voie du  de Paris ;

Monténégro 
 Pape (prononcé papé), un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.
Homonymie de prénom